

Carriera

Statistiche 
Aggiornate al 6 novembre 2022.

Tornei minori

Singolare

Vittorie (3)

Finali perse (5)

Doppio

Vittorie (4)

Note

Collegamenti esterni